Die 1. Lig  1993/94 war die 36. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 28. August 1993 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Zeytinburnuspor und endete am 15. Mai 1994 mit dem letzten Spieltag. Vom 19. Dezember 1993 bis 5. Februar 1994 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen. Erster in der Saison und somit türkischer Meister der Herren wurde Galatasaray Istanbul mit dem deutschen Trainer Reiner Hollmann. Die Süper Lig spielte in dieser Spielzeit das letzte Mal mit 16 Mannschaften.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1993/94 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die Erst- bis Drittplatzierten der 2. Liga Samsunspor, Zeytinburnuspor und DÇ Karabükspor. Während Zeytinburnuspor nach drei Jahren wieder in die 1. Lig zurückkehrten, erreichte Samsunspor den direkten Wiederaufstieg. DÇ Karabükspor stieg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Lig auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 

Bülent Uygun wurde mit 22 Toren Torschützenkönig der Saison 1993/94.

Die Meisterschaft von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 Offizielle Internetpräsenz der 1. Lig 1993/94 auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1993/94 auf angelfire.com englisch

Einzelnachweise 

1993/94
Fußballsaison 1993/94